

Argentyna 
 Campo Grande – miasto w prowincji Misiones
 Campo Grande – miasto w prowincji Chaco
 Campo Grande – miasto w prowincji Río Negro

Brazylia 
 Campo Grande – duże miasto w stanie Mato Grosso do Sul
 Campo Grande – miasto w stanie Río de Janeiro
 Campo Grande – miasto w stanie de Alagoas
 Campo Grande – miasto w stanie São Paulo

Portugalia 
 Campo Grande – dzielnica Lizbony